Кубок Донецкой области по футболу — областные футбольные соревнования среди любительских команд. Проводится под эгидой Федерации футбола Донецкой области.

Все победители

См. также 
 Чемпионат Донецкой области по футболу
 Чемпионат ДНР по футболу

Примечания

Ссылки 
 Федерация футбола Донецкой области
 Визитная карточка Федерации футбола Донецкой области
 Итоги участия команд в чемпионате, первенства и Кубка Донецкой области по футболу за 2001 год
 Кубок Донецкой области. Финал (2002)
 Станислав Радзиевский: «Жизнь без футбола не представляю»
 Кубок Донецкой области. Финал (2008)
 Заседание исполкома Федерации футбола Донецкой области
 Обзор областных чемпионатов Украины 2012. Восток
 Итоги областных чемпионатов Украины 2013. Восток
 Итоги областных чемпионатов Украины 2014. Восток

Донецкая область
Футбол в Донецкой области